Ян Шептицький означає:

 Ян Шептицький — генерал.
 Ян Кантій Шептицький — дідич, посол Галицького сейму, батько митрополита Андрея Шептицького.

Шептицькі